Szczeglin ist Name folgender polnischer Orte:
 Szczeglin (Stopnica), Dorf in der Woiwodschaft Heiligkreuz, Gemeinde Stopnica
 Szczeglin (Mogilno) (Gut Scheglin), Dorf in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Gemeinde Mogilno